Indovina est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Franco Indovina (1932-1972), réalisateur, producteur et scénariste italien ;
 Lorenza Indovina (1966-), actrice italienne.

Patronyme italien